Rue Saint-Léonard est odonyme dans plusieurs villes :
 une rue à Angers ;
 une rue à La Rochelle ;
 une rue à Liège ;
 une rue à Nantes.